Le Décalogue () est une série de dix téléfilms psychologiques de 1988 réalisés par Krzysztof Kieślowski, d'après le scénario qu'il a écrit avec Krzysztof Piesiewicz, et produits par Telewizja Polska et Zespół Filmowy « Tor ». Le premier épisode à être diffusé est , le  ; les films suivants de la série sont diffusés entre le  et le . Deux des téléfilms du Décalogue  sont sortis en version longue au cinéma sous les titres Tu ne tueras point et Brève histoire d'amour en 1988.

La série de Kieślowski et Piesiewicz se réfère thématiquement aux Dix commandements de la Bible. Presque tous les films inclus dans Le Décalogue, qui se déroulent en Pologne durant les , sont liés par la figure d'un homme mystérieux interprété par Artur Barciś. Le personnage de Barciś observe les transgressions des personnages principaux, qui violent le tabou moral établi par Le Décalogue et font face aux conséquences éthiques de leurs actions.

Le Décalogue constitue l'une des œuvres cinématographiques les plus importantes de la carrière de Kieślowski et Piesiewicz, apportant au premier une certaine notoriété en Europe de l'Ouest ; à la Mostra de Venise, la série reçoit le prix FIPRESCI. Le Décalogue figure également sur la liste vaticane de films importants pour sa valeur morale.

Production

Conception et écriture 

L'avocat Krzysztof Piesiewicz, qui a déjà travaillé avec le réalisateur Krzysztof Kieślowski sur le film Sans fin, a l'idée du Décalogue en 1984. Kieślowski est d'abord sceptique mais l'accueil hostile réservé à Sans fin  convainc le réalisateur d'accepter la proposition de Piesiewicz. Dans une interview accordée à Mikołaj Jazdon des années plus tard, Piesiewicz justifie son initiative comme suit : .

La fascination de Piesiewicz pour les thèmes religieux découle de son intérêt pour le personnalisme chrétien. En tant que néophyte, Piesiewicz renouvelle son intérêt pour le Sermon sur la montagne, feuillette les livres de Simone Weil et rencontre son traducteur Andrzej Wielowieyski. Il se refamiliarise également avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Finalement, Kieślowski et Piesiewicz se mettent d'accord pour tourner dix histoires, qui font en quelque sorte référence aux dix commandements judéo-chrétiens. Kieślowski a raconté qu'avec le temps, il a développé une motivation particulière pour laquelle il a décidé de réaliser Le Décalogue : .

Au départ, Kieślowski prévoit seulement d'écrire le scénario avec Piesiewicz, qu'ils remettraient à dix réalisateurs débutants. Dès le début du projet, Kieślowski et Piesiewicz décident que l'action du Décalogue se déroulerait dans un lotissement de Varsovie. Les deux hommes travaillent sur le scénario dans l'appartement de Piesiewicz, rue Klaudyny, l'avocat suggérant au réalisateur des idées tirées de la pratique judiciaire, d'anecdotes, de fantaisies ou même de ses propres souvenirs d'enfance. L'écriture du scénario dure plus d'un an, après quoi les textes de dix épisodes sont envoyés à Telewizja Polska à l'automne 1986. Le scénario est accueilli très positivement par les consultants de TVP, parmi lesquels Andrzej Kołodyński écrit : .

L'un des motifs les plus célèbres du Décalogue  est créé pendant le travail du script. Selon Kieślowski, c'est de Witold Zalewski, le directeur de production, que vient l'idée : . Kieślowski décide alors que la série a besoin de ce personnage, mystérieux, que peu de gens remarquent.

Les dix téléfilms sont initialement simplement numérotés de un à dix sans autre titre. L'association avec l'énoncé des commandements n'est explicitée qu'après les nombreuses interrogations des journalistes lors de la projection à la Mostra de Venise en 1989. L'énoncé de chaque commandement n'apparaît pas dans le générique. Ils sont toutefois placés en exergue dans l'édition DVD pour éviter des erreurs d'attribution, en partant d'interprétations, de la part des spectateurs.

Réalisation 

En , le président de la télévision polonaise, Janusz Roszkowski, chef du comité de la radio et de la télévision, accepte de financer Le Décalogue. Cependant, il explique aux auteurs du scénario que la chaîne de télévision, appauvrie, ne peut fournir de l'argent que pour huit films au lieu des dix prévus. La production est confiée au studio Tor, dont le directeur artistique est Krzysztof Zanussi. Afin de financer Le Décalogue, Zanussi a l'idée de tourner les premiers épisodes en double version : une version TV et une version cinéma. Les versions cinéma devaient être distribuées à l'étranger et attirer les investisseurs occidentaux. Toutefois, pour être réalisée, l'idée de Zanussi doit être approuvée par le Comité de la cinématographie. Grâce à la médiation d'Irena Strzałkowska, le comité contribue à financer deux versions cinématographiques de la série : Tu ne tueras point et Brève histoire d'amour. En même temps, Kieślowski décide de réaliser lui-même toutes les parties du Décalogue, confiant cependant le tournage à différents directeurs de la photographie.

La réalisation du projet se complique lorsque les directeurs de la photographie et les assistants potentiels refusent initialement de travailler avec Kieślowski. Par exemple, pour tourner Tu ne tueras point, le réalisateur parvient à convaincre Sławomir Idziak à la seule condition qu'il puisse utiliser un filtre vert fait à la main. Le travail sur l'ensemble de la série se déroule également dans des conditions inconfortables. Kieślowski passe treize à quatorze heures par jour à tourner et à monter Le Décalogue. Entre-temps, le budget de la série s'épuise ; Zanussi doit se rendre en Europe occidentale à la recherche de sponsors, mais d'autres bailleurs de fonds potentiels  refusent de financer la série. Ce n'est que lorsque le producteur berlinois Manfred Durmiok de Sender Freies Berlin accepte de mettre des fonds que le travail sur l'ensemble du projet peut être achevé. Le budget estimé pour la série est d'environ cent mille dollars.

Le succès inattendu de la version cinématographique de  contribue largement à la diffusion de la série. Tu ne tueras point, admis de justesse dans la compétition principale au Festival de Cannes, scandalise d'abord le public avec sa longue scène de meurtre, mais connaît finalement un grand succès (prix du jury et prix FIPRESCI). Un accueil tout aussi enthousiaste est réservé à Brève histoire d'amour, qui attire l'attention des critiques occidentaux non seulement sur les précédents films de Kieślowski mais aussi sur Le Décalogue.

Bande sonore 

La bande sonore du Décalogue est composée par Zbigniew Preisner. Elle est enregistrée en  au studio Radiowy Dom Sztuki, à Katowice. Les enregistrements sont publiés pour la première fois en 1991 en France sous le nom Les Dix Commandements. Le Décalogue par le label musical Amplitude. En 1992, l'album est publié en Pologne par Kompania Muzyczna Pomaton sous le nom de Dekalog. Muzyka filmowa. La bande sonore est rééditée à plusieurs reprises au Royaume-Uni et en France.

Liste des téléfilms

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Décalogue

Diffusion 
En , Le Décalogue est présenté en salles hors compétition à la Mostra de Venise, où il reçoit un accueil très positif ; l'ensemble de la série y reçoit le prix FIPRESCI. Au début de 1990, l'œuvre de Kieślowski et Piesiewicz commence à être distribuée à la télévision française, et, en mars de la même année, elle fait ses débuts dans les salles de cinéma en France. En Pologne, la première diffusion télévisée du Décalogue est suivie par environ  de téléspectateurs, et Tadeusz Lubelski rapporte en 1993 que le Décalogue est toujours diffusé dans les cinémas parisiens deux ans et demi plus tard. En 2002, Telewizja Polska a vendu les droits de diffusion de la série à  dans . Selon le portail JP's Box-Office, les recettes estimées de la distribution en salle du Décalogue jusqu'en 2000 s'élevent à plus de , tandis que Box Office Mojo estime les recettes de la diffusion répétée de la série à .

Réception

Réception critique en Pologne 
Le Décalogue a reçu un accueil houleux de la part des critiques de cinéma polonais ; selon Mirosław Przylipiak, l'acceptation, parfois l'admiration, ont prévalu, les points les plus âprement discutés de l'œuvre étant l'attitude des auteurs vis-à-vis de la religion, la fidélité de la série aux réalités de la Pologne de l'époque et la technique cinématographique.

Le Décalogue et la religion 
La question la plus débattue parmi les critiques polonais est celle de l'attitude des auteurs de la série vis-à-vis de la religion. Le père Jacek Bolewski considère le Décalogue comme une série profondément enracinée dans les vérités de foi catholiques, bien que plus proche de l'esprit que de la littéralité des dix commandements. Krzysztof Teodor Toeplitz trouve à la série des traits plus protestants. Selon lui, le Décalogue suggère la présence de Dieu comme un législateur dur et cruel de l'Ancien Testament, et non comme le protecteur miséricordieux de l'humanité du Nouveau Testament. Małgorzata Szpakowska propose une approche différente du Décalogue ; elle le définit comme une série suggérant que les commandements sont impossibles à respecter dans la société contemporaine. Parallèlement, Przylipiak perçoit Le Décalogue comme porteur d'un message universel, selon lequel l'homme doit être responsable de ses actes. Tadeusz Szyma partage ce point de vue, soulignant l'originalité et l'illustration bravache des commandements du Décalogue plus proche de la perspective séculière. Hanna Borowska, sur un ton plus agressif à l'égard de Kieślowski, a déclaré que le réalisateur du Décalogue  et ne propose aucune solution en matière de morale humaine, qui dans la série semble dépourvue de la présence de Dieu.

Fidélité aux réalités de la Pologne 

L'attaque la plus violente lancée par les critiques polonais contre le Décalogue porte sur la question de la fidélité de la série aux réalités de la Pologne de l'époque. Dans son pamphlet contre Kieślowski, Zygmunt Kałużyński affirme que . Kałużyński n'apprécie que le cinquième épisode du Décalogue, traitant les autres films de la série de . Małgorzata Szpakowska affirme que les personnages du Décalogue . Jan Olszewski a également traité la série comme adaptée à une thèse préconçue.

En même temps, certains critiques défendent Le Décalogue contre ces accusations. Maria Malatyńska justifie l'accusation d'avoir  par la nécessité pour le metteur en scène de construire une bonne dramaturgie. Przylipiak, en revanche, nie la question de l'« artificialité » de la série, affirmant que le réalisateur problématise l'attitude des personnages du Décalogue dans les limites de la probabilité, afin de forcer les protagonistes à réfléchir constamment à leurs propres actes. De nombreux critiques polonais sont en outre frappés par la vision de la réalité polonaise dans les années 1980. Jerzy Niecikowski a écrit : . Stanisław Wyszomirski a déclaré que .

Profondeur psychologique et aspect visuel 
Les critiques polonais n'ont généralement pas remis en question la maîtrise des acteurs et de la caméra du réalisateur. Szyma qualifie Le Décalogue de moralisme subtil de premier ordre, dont l'auteur n'expose aucune supériorité ou aucun mentalisme envers le spectateur. Par exemple, Szyma analyse Le Décalogue  comme suit : . Sur le plan visuel, Wyszomirski considère Le Décalogue comme la série la plus extraordinaire de l'histoire de la télévision polonaise, et Przylipiak apprécie particulièrement la bravoure du travail de mise en scène des différents cadreurs : .

Réception critique en dehors de la Pologne

Dans les pays anglo-saxons 
Le Décalogue est accueilli avec enthousiasme par la critique anglo-saxonne. Quentin Cartis, du journal britannique The Independent, a déclaré : . Le réalisateur américain Stanley Kubrick écrit en 1991 une introduction flatteuse à l'édition en langue anglaise du scénario du Décalogue, dans laquelle il note la capacité « très rare » de Kieślowski et Piesiewicz à . Roger Ebert qualifie la série de Kieślowski et de Piesiewicz de  (grands films), justifiant ce choix par la sensibilité des cinéastes à montrer de vrais dilemmes moraux : . Jonathan Rosenbaum du magazine Chicago Reader déclare que Le Décalogue lui rappelle stylistiquement le cinéma d'auteur conceptuel des années 1960  bien qu'il ait été tourné dans une autre décennie. David Denby écrit de manière allusive dans The New Yorker que dans la série de Kieslowski et de Piesiewicz, la qualité du scénario et du jeu des acteurs dépasse largement les films américains . Le critique Stephen Holden du New York Times qualifie explicitement Le Décalogue de .

En France 
Une admiration similaire accompagne la première du Décalogue en France. De nombreux critiques français interprètent Le Décalogue à travers le prisme du symbolisme commun des épisodes individuels. Les critiques soulignent que les personnages de la série regardent souvent à travers une fenêtre ou une porte, dans lesquelles Anne-Marie Baron du magazine Cinéma 89 trouve des motifs de mise en abyme : . Selon d'autres critiques, l'homme mystérieux joué par Artur Barciś est un type particulier de héros observant, qui n'interfère pas avec le destin des autres personnages. Françoise Audé, de la revue Positif, interprète le personnage joué par Barciś comme . Alain Masson du même magazine trouve dans Décalogue  (le seul épisode où l'homme mystérieux n'apparaît pas) une autre figure symbolique . Pascal Pernod est également impressionné par le symbolisme de l'œuvre, affirmant que le réalisateur met un signe égal entre le rôle du hasard et de la nécessité dans le monde : . Marcel Martin de La Revue du cinéma considère le réalisateur du Décalogue comme . Joël Magny des Cahiers du cinéma trouve une ambiance métaphysique aux films. Seul Antoine de Baecque des Cahiers refuse d'entrer dans , affirmant que les histoires racontées par le réalisateur .

Un exemple particulier de surinterprétation du Décalogue en France est la question des bouteilles de lait, qui apparaissent dans la plupart des films du cycle. Yann Tobin de Positif associe le plan d'une bouteille de lait gelée dans Décalogue  à la métaphore de l'enfant cherchant le sein de sa mère ; Pernod affirme même que . Kieślowski a lui-même rejeté cette interprétation, soulignant : .

Distinctions 
Pour Le Décalogue, Krzysztof Kieślowski reçoit plusieurs récompenses : les prix FIPRESCI et ARCA CinemaGiovani à la Mostra de Venise 1989, le prix de la critique au International Films Meeting de Dunkerque et au festival des films du monde de Montréal en 1989, le prix de l'Office Catholique International de cinéma au festival de Saint-Sébastien 1989, le prix de la critique cinématographique au festival international du film de São Paulo 1989, le prix de l'écran d'or de la meilleure réalisation de la part du magazine polonais Ekran, le prix du meilleur film étranger du syndicat français de la critique de cinéma et le prix Humanum de l'Union de la presse cinématographique belge en 1990 et le prix spécial pour la réalisation exceptionnelle d'un film étranger du National Board of Review en 2000.

Analyse 
Le psychanalyste slovène Slavoj Žižek, utilisant la théorie de Jacques Lacan, dans son étude du Décalogue, remet en cause la nature métaphysique de la série, contrairement aux critiques exaltant l'œuvre de Kieślowski et de Piesiewicz. Selon Žižek, Kieslowski . Contrairement à Kieslowski lui-même, Žižek approfondit le thème du lait dans Le Décalogue : dans Décalogue , le signal de la glace fondante, dans laquelle tombe le fils d'un informaticien, est la dilution d'une bouteille ; les héros du Décalogue  et du Décalogue  achètent des bouteilles de lait ; l'héroïne du Décalogue  renverse la bouteille sur la table lorsqu'elle découvre qu'elle lui a été offerte par un admirateur indésirable. Žižek affirme également, contrairement aux interprétations habituelles de la série, qu'en fait chaque commandement est évoqué simultanément par plusieurs épisodes du Décalogue. Par exemple, Décalogue  (filmé et diffusé en premier) peut être assimilé au premier commandement, tandis que cette chronologie en désordre peut être vue comme une manifestation du rejet de Dieu ; Décalogue  est plus proche du deuxième commandement, Décalogue  du troisième.

Marek Haltof, professeur d'études cinématographiques, interprète Le Décalogue comme un portrait presque documentaire et pessimiste de la société polonaise à la fin de la République populaire de Pologne, et non pas comme une série de films religieux. Haltof fait valoir que la majeure partie de l'action du Décalogue . Selon Haltof, la forme du Décalogue en tant que traité métaphysique est influencée avant tout par le personnage joué par Artur Barciś, qui . Ruth Perlmutter, une historienne du cinéma philadelphienne, fait valoir que, bien que l'homme mystérieux joué par Barciś soit perceptible dans une certaine mesure, il établit à peine un contact visuel et n'interagit pas avec les autres personnages ; . Pour les critiques de cinéma Vincent Amiel et Gérard Pangon, les dix téléfilms, bien qu'ils s'inspirent du décalogue biblique, n'en sont pas pour autant des illustrations au sens strict du terme. Selon eux, le thème de chaque commandement est présent dans chaque téléfilm lui correspondant mais inscrit au sein d'un scénario qui fait la part belle aux histoires singulières et aux choix des personnages. Le réalisateur semble surtout vouloir montrer la complexité et l'aspect parfois paradoxal du rapport à la loi dans les situations tirées de la réalité.

Selon le philosophe William Jaworski, tous les films du Décalogue .

Postérité 

Le Décalogue s'est révélé être une œuvre importante dans la carrière de Krzysztof Kieślowski ; grâce au succès de son interprétation cinématographique des Dix Commandements, Kieślowski consolide sa position internationale en Europe de l'Ouest, et les projections cinématographiques de la série sont accompagnées de rétrospectives des films précédents du réalisateur. Selon Monika Talarczyk, Le Décalogue s'est avéré être un pionnier de la télévision de qualité polonaise. Des réalisateurs tels que Milcho Manchevski, Mira Nair, Jean-Pierre et Luc Dardenne et Ramin Bahrani ont cité Le Décalogue parmi leurs films préférés. Piotr Trzaskalski, Filip Bajon et Łukasz Barczyk, entre autres, ont également exprimé leur appréciation de la série (notamment les cinquième et sixième parties). Le Décalogue a également été inclus dans les listes des films en langue étrangère les plus importants de tous les temps par l'American National Society of Film Critics (2002), Time (2005), The Village Voice (2007), Empire (2019), Time Out (2019). En 1995, Le Décalogue est inclus dans une liste de  ayant une valeur morale particulière dans le contexte de la liste vaticane de films importants.

De nombreux réalisateurs polonais ont réagi à l'héritage du Décalogue. En 1992, Rafał Wieczyński réalise une parodie de la série intitulée  ( Un court-métrage sur l'amour, la mort et un commandement de plus), basée sur un triangle amoureux entre une fille, un facteur amoureux d'elle et un cambrioleur. La comédie  (2003) de Juliusz Machulski contient une parodie de l'homme mystérieux, joué par Artur Barciś comme dans Le Décalogue, apparaissant dans le film de Machulski à chaque fois que le personnage principal doit prendre des décisions triviales. En 2009, Andrzej Mańkowski produit dix courts métrages pour la série Dekalog 89+, cette fois conformément à l'idée originale de Kieslowski, les dix épisodes étant réalisés par dix cinéastes de la nouvelle génération (Leszek Korusiewicz, Tomasz Olejarczyk, Bartosz Paduch, Adrian Panek, Wojciech Jagiełło, Marcin Bortkiewicz, Kristoffer Karlsson Rus, Tomasz Matuszczak, Andrzej Mańkowski et Rafał Samusik). Małgorzata Szumowska dans son film Body (2015) fait ironiquement référence à l'iconographie de certains épisodes du Décalogue (, , ) et se moque en même temps de la division stéréotypée en hommes rationnels et femmes hystériques attribuée aux personnages de Kieślowski et Piesiewicz.

Michał Oleszczyk a résumé la valeur esthétique et la signification du Décalogue des années plus tard comme suit : .

Sortie en VHS, DVD et 4K 
En Pologne, les premières copies légales du Décalogue sur cassettes VHS sont vendues dès 1993, par la maison d'édition de Varsovie APF Zespół Wideo. Dès 2003, Le Décalogue est distribué en DVD par Telewizja Polska et Warner Home Video. En 2015, Le Décalogue fait l'objet d'une reconstruction numérique ; les éventuels dommages sont éliminés du matériel source (rayures, écaillage de l'émulsion, marques de départ, éraflures dans l'image), mais aussi le grain excessif, l'instabilité du cadre ou le scintillement de l'arrière-plan. La reconstruction numérique est réalisée par les employés du département de reconstruction et de numérisation du Centre de documentation et de collections de programmes de la TVP. La reconstruction a été réalisée à partir de négatifs empruntés à la , scannés en qualité 4K.

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Citations originales

Notes

Références 

Série de films polonais
Film réalisé par Krzysztof Kieślowski
Religion au cinéma
Film se déroulant en Pologne
Film dramatique polonais
Prix FIPRESCI à la Mostra de Venise